est une expression en anglais signifiant « fabriqué aux États-Unis ». Elle peut faire référence à :

Roman 

 , roman de Alfred Kern édité en 1966.

Cinéma 

 , film péruvien de Claudia Llosa sorti en 2006 ;

 , film français de Jean-Luc Godard sorti en 1966 ;
 , titre alternatif de , film indien de  sorti le  ;
 , film américain de  sorti en 1987.

Album 

 , album studio d' sorti en 1975 ;
 , album de  sorti en 1985 ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album studio du groupe  sorti en  ;
 , album d' sorti le .

Voir aussi